Le Mal étrange est la cinquante-quatrième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou. Puis est publiée sous forme d'album en 1982.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Album de bande dessinée sorti en 1982
Album Dupuis
Histoire du Vieux Nick et Barbe-noire
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1981